Ка́рл Гу́став Я́лмар А́рмфельдт (; 1873, Ханко (или Артъярви), Великое княжество Финляндское — 1959, Финляндия) — финский ювелир конца XIX — первой половины XX века; с 1895 по 1916 годы сотрудничал с фирмой Фаберже, являясь поставщиком российского императорского двора.

Биография 
Родился в 1873 году в Ханко или (или Артъярви) в Великом княжестве Финляндском.

С 1886 года работал в Санкт-Петербурге: обучался у финского мастера по серебру Паула Солмана (Гороховая, 58), а с 1891 года стал подмастерьем.

С 1895 года работал на фирму Фаберже, где использовал клеймо ЯА. Работал также в мастерской Андерса Невалайнена, специализируясь на серебряных рамках, произведениях из редких пород дерева и полудрагоценных камнях.

В 1904 году приобрёл мастерскую ювелира Йохана Аарне, а сотрудничество с фирмой Фаберже продолжал до 1916 года.

После революции в России переехал в Финляндию, где с 1925 по 1937 годы имел собственную ювелирную лавку в Хямеэнлинне.

Скончался в 1959 году.

См. также 
 Ювелиры Финляндии

Примечания

Литература 
 Ulla Tillander-Godenhielm, Personal and Historical Notes on Fabergé's Finnish workmasters and designers (s. 41) (1980)
 H. C. Bainbridge, Peter Carl Fabergé: Goldsmith and Jeweller to the Russian Imperial Court (1966)
 М. М. Постникова-Лосева, Н. Г. П. Платонова, Б. Л. Ульяноа, Золотое и серебряное дело XV—XX вв. (2003)
 Gerard Hill, G. G. Smorodinova and B. L. Ulyanova, Fabergé and the Russian master Goldsmiths (2008)

Ссылки 
 

Ювелиры Финляндии
Ювелиры Российской империи
Поставщики Двора Его Императорского Величества
Фаберже